Hrvatska:
Perci (Buzet), gradsko naselje Buzeta
Perci (Tar-Vabriga), naselje u općini Tar-Vabriga